Bentivoglio kan syfta på:

 Bentivoglio – en gammal italiensk furstlig ätt

Geografi

Italien 

 Bentivoglio, Bologna, kommun, Emilia-Romagna, Provincia di Bologna,